Eiserner Steg bezeichnet

 Eiserner Steg (Frankfurt am Main), Fußgängerbrücke in Frankfurt am Main
 Eiserner Steg (Regensburg), Fußgängerbrücke in Regensburg
 Eiserner Steg (Lied), Lied von Philipp Poisel (2011)